Велики број телевизијских филмова и дужих специјалних епизода телевизијских серија, продуцирано је за амерички кабловски канал Никелодион од 1998. године који су емитовани под називом „Оригинални филм Никелодиона”.

Списак

Референце 

Амерички филмови
Телевизијски филмови
Филмови на енглеском језику